Fall kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Clinton Fall
 Joan Fall

Robotskapade auktorsförkortningar